Малое Андрейково — название населённых пунктов в России:

 Малое Андрейково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Малое Андрейково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Андрейково
 Большое Андрейково